

Nom de famille 

 Henri Vaslin (1929-2015), joueur puis entraîneur de rugby à XIII français ;
 Olive-Charlier Vaslin (1794-1889), violoncelliste et pédagogue français ;
 Raoul Vaslin (1945-1985), photographe français.

Voir aussi 

 Pressoirs Vaslin, pressoirs à vin inventés et réalisés à partir de 1856 par Joseph Vaslin (1800-1876) puis par ses descendants.